Balthasar Ommeganck – pittore fiammingo
 Johanna Maria Ommeganck – pittrice belga
 Maria Jacoba Ommeganck – pittrice fiamminga